Le terme de « variant brésilien » peut faire référence à deux variants du coronavirus SARS-CoV-2 :

 le VOC-202101/02, ou B.1.1.28 (anciennement B.1.1.248), détecté au Japon chez des voyageurs revenant du Brésil en janvier 2021, sans doute apparu dès juillet 2020 en Amazonie ;
 le variant P.1 du SARS-CoV-2, un autre variant identifié en décembre 2020 dans la région brésilienne de Manaus, proche du précédent.